Stock [] (Plural Stöcke) steht für:

 einige stabförmige Hilfsmittel, z. B. Gehstock, Schlagstock oder Erdbohrstock (Pürckhauer), siehe Stab (Gegenstand)#Funktionen
 Bienenstock, der Bau der Bienen
 Massiv, ein Gebirgsstock oder Bergstock
 Stock (Geologie), eine kompakte Gesteinsmasse
 Stock (Fessel), eine hölzerne Fessel (Fußblock)
 Talon (Spiele), in vielen Kartenspielen vorerst verdeckte Karten

Bauwesen und Handwerk:
 Geschoss (Architektur), ein Stockwerk
 Türzarge, fester Rahmen einer Tür
 Fensterzarge, fester Rahmen eines Fensters
 Druckstock, der Block beim Drucken
 Prägestock, der Unterstempel beim Prägen von Münzen, siehe Hammerprägung
 Schraubstock, Hilfsmittel zum Einspannen/Halten von Werkstücken

Stock [] (auch im Plural Stock) steht für:
 Stock (Einheit), altes Volumenmaß
 Stock, altes Längenmaß

Stock [] (aus dem Englischen, Plural Stocks) steht für:
 Warenbestand, Warenlager, Inventar
  Vorrat, z. B. bei der Stockfotografie
 Grundkapital bei Kapitalgesellschaften
 Aktie, z. B. New York Stock Exchange = New Yorker Aktienbörse

Stock als Familien- und davon abgeleiteter Marken- und Objektname:
 Stock (Familienname), dort auch zu den Namensträgern
 Stock (Motorradmarke), eine deutsche Motorradmarke vor dem Zweiten Weltkrieg
 Stock Motorpflug AG, ein Hersteller von Motorpflügen, Raupenschleppern und Traktoren, 1908–1945
 Stock (Spirituosen), ein Spirituosenhersteller
 Villa Stock, Bauwerk in Dresden-Blasewitz

Stock als geografischer Name:
 Stock (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Bubenorbis der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Stock (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis, Schweiz
 Stock (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Stock (Gemeinde Oberhofen), Ort bei Oberhofen am Irrsee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Stock (Kanton St. Gallen), 2424 m, Berg im Kanton St. Gallen
 Stock, ein Gipfel, 2.390 m, im Mürtschenstock, Zürichsee-Gebiet, Glarus
 Stock (Höhenzug), bis 322 m, bei Rhoden in Nordhessen
 Stock (Essex), Dorf in der City of Chelmsford in Essex

Siehe auch:
 Stok
 Vermögensstock (Begriffsklärung)
 Wurzelstock (Begriffsklärung)